Референдумы в Швейцарии проходили 5 марта, 4 июня, 24 сентября и 3 декабря 1972 года. В марте проходили референдумы по гражданской инициативе о стимулировании жилищного домостроительства (предложение и встречное предложение) и по конституционной поправке о защите квартиросъёмщиков. В то время как инициатива была отклонена, конституционная поправка была одобрена. В июне прошли референдумы по мерам стабилизации федерального строительного рынка и по защите национальной валюты. Оба предложения были одобрены. Сентябрьский референдум был посвящён усилению контролю за оружием и запрете экспорта вооружений. Он был отклонён 50,3 % голосов избирателей. В декабре проходили референдумы по гражданской инициативе о введении «народной пенсии» (предложение и встречное предложение) и по соглашению с Европейским экономическим сообществом. Инициатива была отклонена, а соглашение — одобрено.

Результаты

Март: Жилищное домостроительство

Март: Защита квартиросъёмщиков

Июнь: Строительный рынок

Июнь: Защита национальной валюты

Сентябрь: Контроль за вооружением

Декабрь: Народная пенсия

Декабрь: Соглашение с ЕЭС

Примечания 

Референдумы 1972 года
1972 год в Швейцарии
1972